Sessil kan avse:

Sessil (anatomi), oskaftad, om organ eller annan vävnadsstruktur (polyp, cysta, tumör)
Sessil (botanik), oskaftad blomma eller blad
Sessil (zoologi), djur som lever fastsittande